Ločnik je ime več naselij:
 Mali Ločnik
 Veliki Ločnik
 Ločnik, Gorica